Milleriana (rechtvleugeligen), een geslacht van veldsprinkhanen
Milleriana (vlinders), een geslacht van bloeddrupjes